Подоля́ко — фамилия. Известные носители:

 Подоляко, Александр Иванович (1918—1978) — шлифовщик, Герой Социалистического Труда.
 Подоляко, Владимир Семёнович (род. 1956) — советский белорусский легкоатлет, тренер.
 Подоляко, Леонид Георгиевич (1928—2009) — горный инженер, лауреат Государственной премии СССР.

См. также 
 Подоляк